, , anciennement , est le quatrième enfant et la seconde fille du prince Mikasa et de la princesse Mikasa.

Éducation 
Elle fréquente l'école élémentaire Gakushūin puis le lycée pour filles Gakushūin. Elle étudie au département de langue et culture japonaise de la faculté de lettres de l'université Gakushūin. Après avoir terminé un cycle de trois ans, elle étudie dans un pensionnat en Suisse et s'installe à Paris pour étudier à l'université de la Sorbonne.

Mariage et famille 
Elle épouse Soshitsu Sen le . En conséquence, elle abandonne son titre impérial et quitte la famille impériale du Japon comme l'impose la loi et prend le nom de son mari. Soshitsu Sen est le fils ainé de Soshitsu Sen XV et actuellement le seizième grand maître héréditaire (Iemoto) de l'école Urasenke de la cérémonie du thé japonaise.

Ils ont deux fils et une fille :

 Akifumi Sen ()
 Makiko Sen ()
 Takafumi Sen ()

Titres et styles 
|
  –  : Son Altesse impériale Princesse Masako de Mikasa
  – présent : Mme. Soshitsu Sen

Honneurs 
 Grand Cordon de l'Ordre de la Couronne précieuse

Ascendance 
</center>

Notes et références

Source de la traduction 

Princesse japonaise du XXe siècle
Princesse japonaise du XXIe siècle
Étudiant de l'université Gakushūin
Naissance en octobre 1951
Récipiendaire de l'ordre de la Couronne précieuse